Отто Вегемунд (; 1870 — 5 октября 1928) — немецкий шахматист, мастер. Многократный участник главных и побочных турниров конгрессов Германского шахматного союза. Победитель побочного турнира конгресса 1921 г. Жил в Берлине, регулярно участвовал в чемпионатах города. В 1924 г. победил в турнире немецких мастеров. В составе сборной Германии принимал участие в международном матче со сборной Нидерландов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии